

Лудошур — річка в Удмуртії, ліва притока Сепа
 Лудошур — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Лудошур — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія